Чемпіонат Шотландії з футболу 1995—1996 — 99-й сезон найвищого дивізіону чемпіонату Шотландії. Титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/16 травня 1996

|}

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на nozdrul.plus.com 
 Statto 

1996
Шотландія
Шотландія